Конольфинген () — бывший округ в Швейцарии, с 2010 года вошёл в состав округа Берн-Миттельланд. Центр округа — город Шлосвиль.

Округ входил в кантон Берн.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">